Клэр Милн () — шотландская кёрлингистка и тренер по кёрлингу.

Достижения 
 : серебро (, ), бронза ().
 : золото (1990, 1991, 1993, 1994).
 : золото (1996, 1997), серебро (2003).
 : золото (1991, 1992).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Сестра Клэр, Маири Милн (в замужестве Маири Херд) — тоже кёрлингистка, сёстры много лет играли в одной команде.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Чемпионы Шотландии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Шотландии